Гива (Гибеа; славян. Гева; ; холм; возвышенность) — название библейских городов:
 Гива Вениаминова (Гива Божия; , ) ;
  — родной город царя Саула () ;
 Гива () — город в гористой части колена Иудина, упоминаемый вместе с Маоном, Кармилом и др.
 Гива (Гивах; ; ветреное [место]) — деревня в Ирландии, в графстве Слайго.

См. также 
 Наложница в Гиве

Примечания